Прову́лок Будіве́льників — назва провулків у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Провулок Будівельників — провулок у місті Березне Рівненської області.
 Провулок Будівельників — провулок у місті Біла Церква Київської області.
 Провулок Будівельників — провулок у місті Мирноград Донецької області.
 Провулок Будівельників — провулок у місті Запоріжжя.
 Провулок Будівельників — провулок у місті Звенигородка Черкаської області.
 У місті Київ:
 Провулок Будівельників — провулок у Дніпровському районі.
 Провулок Будівельників — провулок у Святошинському районі.
 Провулок Будівельників — провулок у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області.
 Провулки Будівельників — 6 провулків у місті Конотоп Сумської області.
 У місті Миколаїв:
 Провулок Будівельників — провулок у Інгульському районі;
 Провулок Будівельників — провулок у Центральному районі
 Провулок Будівельників — провулок у місті Охтирка Сумської області.
 Провулок Будівельників — провулок у місті Сімферополь.
 Провулок Будівельників — провулок у місті Суми.

Провулок Будівельників — провулок у місті Самара.
 Провулок Будівельників — провулок у місті Тюмень.

Провулки